Hohes Haus bezeichnet:
 allgemein ein Parlament
 allgemein ein Hochhaus
 Hohes Haus (Fernsehsendung), Sendung des ORF zu österreichischer Innenpolitik und Parlamentsarbeit

Hohes Haus heißen folgende Bauwerke:

 Hohes Haus (Bad Hönningen), ein historisches Gebäude in Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz

 Hohes Haus (Berlin), die Residenz des Brandenburgischen Markgrafen im mittelalterlichen Berlin, siehe Klosterstraße (Berlin-Mitte)#Hohes Haus
 Hohes Haus (Greetsiel), denkmalgeschütztes Haus in Greetsiel
 Hohenhaus (Radebeul), denkmalgeschütztes Herrenhaus in Radebeul in Sachsen 
 Spitzhaus, denkmalgeschütztes, ehemaliges Lusthaus in Radebeul in Sachsen
 Hohes Haus (Stams), denkmalgeschütztes Bauernhaus in Stams, Tirol
 Hohes Haus, Gebäudeteil des Landtagsgebäudes in Vaduz, siehe Landtagsgebäude (Liechtenstein)
 Hohes Haus (Villgratner Berge), Berg () in den Villgratner Bergen in Osttirol

Siehe auch:
 Haus auf der Höhe
 Hohehaus
 Hohenhaus
 Hochhaus (Begriffsklärung)